Фокин, Валерий:
 Фокин, Валерий Валерьевич (род. 1971) — американский химик-органик российского происхождения.
 Фокин, Валерий Владимирович (род. 1946) — российский театральный режиссёр, педагог и актёр. Народный артист России.
 Фокин, Валерий Геннадьевич (род. 1949) — российский поэт, писатель и журналист.